Филип Шинделарж (; род. , Влашим, Чехословакия) — бывший чешский хоккеист, вратарь.

Карьера 
Шинделарж начал свою профессиональную карьеру в 1999 году с команды «Вайгар» (Йиндржихув Градец) в первой чешской лиге. С 2001 года он присоединился к клубу «Итонг» (Брно) в той же лиге. Уже в следующем году он вступил в ряды клуба «Млада Болеслав», где играл несколько сезонов. Он также сыграл 1 игру за пражскую «Спарту». также выступал за команды «Горацка Славия» (Тршебич) и «Бенатки-над-Йизероу» в первой лиге, а также в словацкой Экстралиге за ХК «Дубница». С 2009 года играл за «Витковице» в чешской Экстралиге. В 2010 и 2011 годах его команда выигрывала серебряные медали чешского чемпионата. Завершил игровую карьеру в 2017 году. За всю карьеру сыграл в чемпионате Чехии 153 матча. С 2018 по 2020 год занимал должность тренера вратарей молодёжных команд «Млады Болеслав».

Ссылки 
 Филип Шинделарж на сайте eliteprospects.com  
 Филип Шинделарж на сайте hockeydb.com  

Хоккеисты Чехии
Хоккейные вратари 
Игроки ХК «Млада Болеслав»
Игроки ХК «Горацка Славия»
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Били Тигржи Либерец»
Игроки ХК «Бенатки-над-Йизероу»
Игроки ХК «Слезан»
Игроки ХК «Витковице Стил»‎
Игроки ХК «Гавличкув-Брод»
Игроки ХК «Литомержице»